Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1980 de l’Open d'Australie qui est disputé du 24 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Betsy Nagelsen et Martina Navrátilová battent Ann Kiyomura et Candy Reynolds en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
Australie Double dames
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1980
Tennis en Australie en 1981
Tennis en décembre 1980
Tennis en janvier 1981